Сан Хуан де Гвадалупе има више значења:

 Општина Сан Хуан де Гвадалупе (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан де Гвадалупе (Сан Хуан де Гвадалупе, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан де Гвадалупе, Ранчо де Дон Хавијер (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Гвадалупе (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан де Гвадалупе, Ел Ремолино (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан де Гвадалупе (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику